Babadan kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):

Babadan (Babadan), in de provincie Oost-Java
Babadan (Limpung), een plaats in het onderdistrict Limpung, regentschap Batang in de provincie Midden-Java
Babadan (Gunungjati), in de provincie West-Java
Babadan (Karangdowo), in de provincie Midden-Java
Babadan (Karangrejo), in de provincie Oost-Java
Babadan (Ngajum), in de provincie Oost-Java
Babadan (Pangkur), in de provincie Oost-Java
Babadan (Sindang), in de provincie West-Java
Babadan (Wlingi), in de provincie Oost-Java